Le nom de Pomel est porté plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Auguste Pomel (1821-1898), paléontologue et géologue français.
 Thierry Pomel (1957-), cavalier de saut d'obstacles français.

Homonymie de patronyme